Махна́ч — фамилия.

Известные носители:
 
 Махнач, Анатолий Александрович (род. 1951) — белорусский геолог, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Махнач, Владимир Леонидович (1948—2009) — российский историк, искусствовед, православный публицист.
 Махнач, Леонид Владимирович (1933—2014) — советский режиссёр документального кино, народный артист РСФСР.